Pajęczyna Charlotty – powieść E.B. White’a
 Pajęczyna Charlotty – film z 1973 roku
 Pajęczyna Charlotty – film z 2006 roku